Tafforeau peut désigner :
 Grégory Tafforeau (1976-), footballeur français ;
  (1977-), paléontologue français.